K16, K.16 ou K XVI peut faire référence à :
 HNLMS K XVI, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HMS K16, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
  Symphonie  (K.16), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 16, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres